Die Fußball-Bezirksliga Rostock 1959 war die achte Spielzeit der Bezirksliga Rostock auf dem Gebiet des Deutschen Fußball-Verbandes (DFV). Sie wurde vom eingesetzten Bezirksfachausschuss (BFA) organisiert, war die höchste Spielklasse im Bezirk und unter der II. DDR-Liga die vierthöchste im Ligasystem. Die Bezirksliga Rostock 1959 wurde im Rundenturnier ausgetragen, begann am 8. März 1959 und endete am 8. November 1959. 

Das Teilnehmerfeld der diesjährigen Spielzeit betrug 12 Mannschaften. Zwei der drei Aufsteiger aus den Bezirksklassen, die BSG Motor Stralsund II und die SG Dynamo Rostock, mussten direkt wieder den Gang in die Fünftklassigkeit antreten, wobei die Zweitvertretung von Motor Stralsund aufgrund des Abstiegs der 1. Herrenmannschaft in die Bezirksliga der kommenden Saison zurücktreten musste. Dem Absteiger ASK Vorwärts Rostock gelang der sofortige Wiederaufstieg in die II. DDR-Liga, wurde wegen der besseren Tordifferenz gegenüber der BSG Aufbau Wismar Tabellenerster und erstmals auch Bezirksmeister.

Abschlusstabelle 
Zur Berechnung der Tabelle wurde die Zweipunkteregel angewandt.

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. In der linken Spalte aufgelistet ist die jeweilige Heimmannschaft, die Gastmannschaft hingegen in der oberen Reihe.

Einzelnachweise 

1959
Fußballsaison 1959